Сави́н — мужское имя.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 12 февраля, 16 марта, 26 марта, 29 марта, 25 мая, 2 сентября, 28 октября, 7 ноября
 Католические: 9 февраля

Христианские персоналии 
 Савин из Брешии, мученик, память 2 июля
 Савин, мученик (другой)
 , мученик, память 13 марта
 , епископ, память 9 февраля
 Савин из Канозы, епископ Каноса-ди-Пулья, память 9 февраля
 Савин из Пьяченцы, епископ, память 11 декабря
 , епископ, память 15 октября
 , отшельник, память 9 октября
 Савин из Сполето, епископ, память 7 декабря
 , мученик, память 11 июля
 Савин Кройландский (Savin de Croyland), монах, алтарник и мученик (870), память 25 сентября
 Савин из Плезанса (Savin de Plaisance, 420), епископ, память 11 декабря
 Савин Кипрский, архиепископ, память 12 мая
 Савин Римский, мученик, память 30 января
 Савин Фракийский, мученик

Примечания 

Мужские имена